Дорн:

 Дорн (инструмент)
 Дорн — составная часть трубогибочного комплекса для производства отводов нефтегазопроводов диаметром 219—1420 мм путём холодной гибки труб.
 Дорн — металлический цилиндр, полый внутри или заполненный, на котором собирают и вулканизируют изделия из резины, в частности, автомобильные шины. Это также может быть длинная полая труба (до 25 м) с отверстиями по периметру, используемая для изготовления резиновых рукавов (шлангов) дорновым способом. Вулканизация резины при этом происходит прямо на дорне, а снятию рукава с дорна способствуют отверстия по периметру дорна, при этом один его конец закрывается, а в другой подается сжатый воздух.

Топоним 
 Дорн — город в Нидерландах.
 Дорн — усадьба близ одноимённого города.

Фамилия 
Известные носители:
 
 Феликс Антон Дорн (1840—1909) — немецкий зоолог, сын энтомолога Карла Августа Дорна.
 Дорн, Бабетта (род. 1966) — немецкая пианистка и музыковед.
 Дорн, Борис Андреевич (Иоганн Альбрехт Бернгард) (1805—1881) — востоковед, академик.
 Дорн, Генрих (1804—1892) — немецкий композитор.
 Дорн, Жозеф (1760—1812) — французский военный деятель, бригадный генерал, барон.
 Дорн, Герхард (ок. 1530 — 1584) — бельгийский философ, переводчик, алхимик, врач и библиофил 16-го века.
 Дорн, Иван Александрович (род. 1988) — украинский певец и телеведущий, бывший участник группы «Пара Нормальных».
 Дорн, Карл Август (1806—1892) — немецкий естествоиспытатель, энтомолог, переводчик, предприниматель.
Дорн, Конрад (род. 1962) — австрийский хоккеист.
 Дорн, Лудольф Борисович (1841—1891) — российский юрист, заслуженный ординарный профессор.
 Дорн, Людвик (1954—2022) — польский государственный и политический деятель.
 Дорн, Майкл (род. 1952) — американский актёр.
 Дорн, Макс — австрийский шахматист.
 Дорн, Роберт (род. 1943) — американский ботаник и орнитолог.
 Дорн, Сергей Иванович (1920—?) — советский военный и государственный деятель.
 Дорн, Фридрих Эрнст (1848—1916) — немецкий физик-экспериментатор.
 Ван Дорн, Сандер (род. 1979) — нидерландский диджей и музыкальный продюсер.
 Ван Дорн, Эрл (1820—1863) — полковник армии США.

См. также 
 Дорн-Дюркхайм — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Эраст Фандорин (фамилия восходит к «фон Дорн») — персонаж ряда произведений Бориса Акунина.
 Ван Дорн

Примечания